Михаи́л Мерку́лов:
 Меркулов, Михаил Александрович (1875—1937) — эсер, депутат Государственной думы I созыва от Курской губернии.
 Меркулов, Михаил Викторович (род. 1994) — российский футболист.
 Меркулов, Михаил Иванович (1928—2012) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Меркулов, Михаил Михайлович (род. 1975) — российский хоккеист.